Bram Peper (1940-2022), homme politique néerlandais.
Jong Groen#Publication: Peper